Tata puede referirse a:

 Tata, localidad de Hungría.
 Tata, localidad de Marruecos.
 Provincia de Tata, provincia de Marruecos.
 Tata, tipo de fortificación africana.
 (1109) Tata, asteroide del cinturón principal.
 Grupo Tata, un conglomerado de empresas de India.
 Tata Motors, un fabricante de automóviles perteneciente al Grupo Tata.
 Caja TATA, una secuencia de ADN.
 Tata, nombre que también se le conoce a la ciudad india de Jamshedpur.
 Supermercado Tata, una cadena de supermercados de Uruguay.

O a las siguientes personas:
 Tata Vasco, Vasco de Quiroga, obispo mexicano.
 Tata Vasco (ópera)
 Jamsetji Tata, fundador del Grupo Tata.
 Ratan Tata, presidente del Grupo Tata. 

También el sobrenombre de El Tata es dado a:
 Jorge Arvizu, actor mexicano.
 Juan Carlos Cedrón, músico argentino.
 Gerardo Martino, entrenador de fútbol argentino.
 José Luis Brown, futbolista y entrenador argentino.

Enlaces externos